Буцевич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Буцевич, Александр Викентьевич (1849—1885) — революционер-народоволец, лейтенант Российского военно-морского флота, руководитель Военной организации партии «Народная воля».
 Буцевич, Ванда Антоновна (1909—1997) — советская работница сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 См. также 
 Буцевичи — название населённых пунктов в Белоруссии.